

Reprezentacja Anglii

Legenda
 D = Mecz u siebie
 W = Mecz na wyjeździe
 N = Mecz bezpośredni
 T = Mecz towarzyski
 EMŚ = eliminacje do Mistrzostw Świata 2006
 sam = gol samobójczy

Rozgrywki ligowe

Premiership

League Championship

League One

League Two 

Sezony piłki nożnej w Anglii
2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 w Anglii
2005 w Anglii